Frederiks Kirke er et flertydigt begreb, som kan henvise til:

 Frederiks Kirke (København)
 Frederikskirken (Århus)
 Frederiks Tyske Kirke (København)
 Frederiks Kirke (Viborg Kommune)